Кули́ш (; ) — украинская и еврейская фамилия:

 Кулиш, Александра Михайловна (1828—1911) — украинская писательница.
 Кулиш, Владимир Иванович (род. 1963) — украинский политик и государственный деятель.
 Кулиш, Евгений Иванович (род. 1956) — российский дипломат.
 Кулиш, Иван Фомич (1873—1963) — русский поэт украинского происхождения.
 Кулиш, Игорь Михайлович (род. 1964) — советский футболист.
 Кулиш, Кирилл (род. 1994) — американский театральный актёр, танцор и музыкант.
 Кулиш, Михаил Анатольевич (род. 1964) — советский и украинский легкоатлет, толкатель ядра.
 
 Кулиш, Пантелеймон Александрович (1819—1897) — украинский поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, историк, переводчик, критик, издатель.
 Кулиш, Савва Яковлевич (1936—2001) — режиссёр и сценарист, оператор.
 Кулиш, Татьяна Петровна (1952—2010) — актриса и педагог, заслуженная артистка России.
 Кулиш, Юрий Петрович (род. 1963) — украинский футболист и тренер.
 Кулиш, Яков Савельевич (1904—1999) — советский кинооператор, монтажёр, режиссёр.

Топонимы 
 Кулиш — деревня в Чунском районе (Иркутская область)
 Кулиш — озеро в Виноградовской районе (Архангельская область)

См. также 
 Кулиш-Зиньков (1942—2007) — украинский поэт и прозаик.
 Кулеш (значения)
 Кулеша
 Кулешин
 Кулешов
 Кулишов
 Кулишовка
 Новокулишовка